Monsoon ist der Name folgender Personen:

 Jinkx Monsoon (* 1987), Dragqueen, Komiker, Schauspieler und Sänger

Monsoon bezeichnet:
 Monsoon (Band), eine britische Rockband 
 Monsoon Accessorize, ein britisches Modeunternehmen
 Gorilla Monsoon (Band), eine deutsche Metalband
 Monsoon (Lied), ein Lied von Robbie Williams
 Monsoon (2019), ein Filmdrama von Hong Khaou

Siehe auch:
 Monsun (Begriffsklärung)